Twombly ist der Familienname folgender Personen:

Carol Twombly (* 1959), US-amerikanische Schriftartendesignerin
Cy Twombly (1928–2011), Vertreter der zeitgenössischen amerikanischen Malerei
Willard Irving Twombly, US-amerikanischer Automobilunternehmer

Twombly ist der Name folgender Firmen:

Twombly Motor Carriage Company, US-amerikanischer Hersteller von Dampfautomobilen (1904)
Twombly Car Corporation, US-amerikanischer Hersteller von Cyclecars (1913–1915)